Terras Altas - em inglês, Highlands

Localidades

Terras Altas (Escócia)

Highlands (Carolina do Norte)
Highlands (Nova Jérsei)
Highlands (Texas)
Pompano Beach Highlands
Williston Highlands
Lakeland Highlands

Ver também
 Highland

Desambiguação
Desambiguações de topônimos